Colônia Leopoldina kan syfta på:

Brasilien 

 Colônia Leopoldina (kommun), Alagoas, 
 Colônia Leopoldina (ort), Alagoas,